Никола Попов може да се отнася за:

 Никола Попов (п. 1912), български офицер, подполковник
 Никола Попов (1866 – ?), български свещеник, революционер и учител
 Никола Попов (1875 – 1954), кмет на Варна от 1927 до 1930
 Никола Христов Попов (р. 1893), офицер, полковник
 Никола Попов (1899 – 1963), български актьор;
 Никола Попов (1889 – 1922), български учител и революционер
 Никола Попов (1903 – 1997), български офицер, генерал
 Никола Попов (1907 – 1953), български комунист, интербригадист
 Никола Попов (1922 – 2015), български икономист, академик на БАН
 Никола Иванов Попов (р. 1932), кмет на гр. Септември
 Никола Попов (р. ?), български елитен и международен футболен съдия от ранглистата на УЕФА